Pedrail steht für:
 Pedrail (Rad), eine Radkonstruktion, die mit umlaufenden Füßen versehen ist und nicht zum Radgürtel zählt 
 Diplock's Pedrail, eine spezielle Radkonstruktion des britischen Ingenieurs B. J. Diplock
 Pedrail Machine, ein britischer Prototyp eines kettenbetriebenen, gepanzerten Mannschaftstransporters